

Cinema 
 Just in Time – cortometraggio del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 Just in Time – cortometraggio del 1907 diretto da James Williamson
 Just in Time – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Bison Motion Pictures
 Just in Time – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
 Just in Time – film del 1914 prodotto dalla British & Colonial Kinematograph Company
 Just in Time – film del 1921 diretto da Harry Burns
 Just in Time – film del 1925 diretto da Edward I. Luddy (Edward Ludwig)
 Just in Time – film del 1929 diretto da Doran Cox
 Just in Time – film del 1997 diretto da Shawn Levy
 Just in Time – film del 1999 diretto da Kirsten Winter
 Just in Time – film del 1999 diretto da Lou Castel

Televisione 
 Just in Time – serie televisiva del 1988

Altro 
Just in time – filosofia di produzione industriale
Compilatore just-in-time – compilatore informatico